IED steht für:
 Improvised explosive device, englisch für Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung
 Industrial Emissions Directive. englischer Kurztitel für die Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen
 Istituto Europeo di Design, europäische Designschule
 Intermittent Explosive Disorder, englischer Begriff für eine neu definierte Erkrankung mit der Neigung zu starkem Jähzorn 
 Intelligent Electronic Device Intelligente elektronische Einheit, Begriff der Automatisierungstechnik im Stromnetz

IE-D steht für:
 , ISO-3166-2-Code der irischen Grafschaft

Abkürzung